Bolívia
La Higuera, település Santa Cruz megyében

 Mexikó
La Higuera, település Jalsico államban, Tuxpan községben
La Higuera, település Sinaloa államban, Culiacán községben
La Higuera, település Querétaro államban, Peñamiller községben
La Higuera, település Michoacán államban, Pajacuarán községben